Flammen im Paradies (fr. Les Raisons du Coeur) – francusko-niemiecko-szwajcarski film, wyprodukowany w 1997 roku, w reżyserii Markusa Imhoofa.

Obsada 
 Élodie Bouchez – Georgette / Juliette 
 Heinz Bühlmann – Robert Oppliger 
 Laurent Grévill – Gustav 
 Geeta Naïr – Hosiannah 
 Lydia Schönfeld  
 Swetlana Schönfeld – Helga Oppliger 
 Sylvie Testud – Ether 
 Bruno Todeschini – Philipp Braun 
 Lauren Walker – The Colonel's Wife

Linki zewnętrzne 
 
 

Niemieckie dramaty filmowe
Francuskie dramaty filmowe
Szwajcarskie dramaty filmowe
Niemieckie filmy religijne
Francuskie filmy religijne
Niemieckie filmy z 1997 roku
Francuskie filmy z 1997 roku
Szwajcarskie filmy z 1997 roku